

Сарибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Сарибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Кордайський район, Жамбильська область

Див. також 
 Сарбулацький сільський округ